Gibbes ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Gibbes (1916–2007), australischer Pilot im Zweiten Weltkrieg
 Jono Gibbes (* 1977), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Gibbes (1644–1715), britischer Kolonialbeamter und kommissarischer Gouverneur der Province of South Carolina
 Sydney Gibbes (1876–1963), britischer Akademiker